Le Capanne ima više značenja:
 Le Capanne, Parma
 Le Capanne, Roma